

Юледур — село, Куженерський район, Марій Ел
 Юледур — присілок, Совєтський район, Марій Ел